І́гор Микола́йович Кісте́рний (1987—2017) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

З життєпису 
Народився 1987 року в місті Семенівка (Чернігівська область). 2004-го закінив Семенівську гімназію № 2; проходив строкову службу у Збройних Силах України. В 2006—2016 роках — прикордонник відділу прикордонної служби «Семенівка», Чернігівський прикордонний загін. Виступав у складі семенівського ФК «Ревна».

2016 року підписав контракт, служив у Конотопі, від травня 2017-го — в зоні боїв; старший сержант, командир відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 13-го батальйону «Чернігів-1».

14 липня 2017 року загинув перед опівніччю поблизу села Новотошківське від потрапляння кулі снайпера терористів у серце — ДРГ противника під прикриттям вогню снайперів намагалася наблизитись упритул до українських позицій.

Похований у Семенівці — на Монаховому кладовищі.

Без Ігоря лишились мама і сестра.

Нагороди та вшанування 
 Указом Президента України № 131/2020 від 7 квітня 2020 року за «самовіддане служіння Українському народові, особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України» нагороджений медаллю «Захиснику Вітчизни» (посмертно)
 13 жовтня 2017 року на будівлі Семенівської гімназії № 2 відкрито пам'ятну меморіальну дошку на честь Ігоря Кістерного
 Почесний нагрудний знак командира 13-го ОМПБ (квітень 2019).

Примітки

Джерела 
 Кістерний Ігор Миколайович  // Книга пам'яті
 Український Меморіал 
 Вони віддали життя за Україну: імена 24 героїв, яких забрав кривавий липень 

Уродженці Семенівки
Померли в Попаснянському районі
Поховані в Семенівці